William Galbraith ist der Name folgender Personen:

* William Galbraith (Leichtathlet) (1885–1937), kanadischer Mittelstrecken-, Langstreckenläufer und Hindernisläufer
 William Galbraith (Turner) (1906–1994), US-amerikanischer Turner